Georg Kapsch ist der Name folgender Personen:

* Georg Kapsch (Ingenieur) (1873–1934), österreichischer Bauingenieur (Stahlbau)
 Georg Kapsch (Manager) (* 1959), österreichischer Manager